La pédogenèse, en géologie concerne la différenciation de la couverture pédologique  (le sol).
 La pédogenèse, en biologie est l'acte de reproduction à l'état larvaire.

Homonymie